Биопанк (от  «биология» и  «панк») — направление в научной фантастике, посвящённое социальным и психологическим аспектам использования генной инженерии и применения биологического оружия. Биопанк описывает синтетическую биологию, героями выступают биохакеры, нанятые или противостоящие биокорпорациям и правительственным подразделениям, желающим использовать в своих целях человеческую ДНК.

История жанра 
Исторически биопанк является ответвлением киберпанка. Однако, в отличие от наиболее известных производных — стимпанка и дизельпанка, биопанк является не фантастикой, построенной на знакомых ранее человечеству принципах, а на ожиданиях от прогресса биологических технологий или результатах непреднамеренных последствий. Несмотря на «возраст», жанр является зрелым, с опорой как на накопленные в литературе и науке знания, так и опыт неудачных предсказаний.

Один из наиболее распространённых сюжетов — генная инженерия, ошибки которой приводят к масштабным последствиям. Данная тема поднимается, например, в франшизе «Парк Юрского периода».

Другое направление связано с социальными эффектами от манипуляций с генами: , создание новых форм жизни с целью социального контроля, установления или поддержания тоталитаризма. Основным местом развития события является лаборатория или клиника, практикующая запрещённые, неэтичные, нелегальные методы научных экспериментов. Наиболее известным произведением в этом жанре является фильм «Гаттака» 1998 года.

В 2009 году роман Паоло Бачигалупи «Заводная» получил престижную фантастическую премию «Хьюго». Бачигалупи рассказывает о Земле XXIII столетия, где глобальное потепление и исчерпание полезных ископаемых сделали мир зависимым от биокорпораций и специально выращенных рабов-гуманоидов, считающих себя «новыми людьми».

Ярким представителем жанра является писатель-фантаст Пол Ди Филиппо, который использует в отношении своих книг термин «рибофанк» (: ribo = ribosome «рибосома» и funk «испуг»).

Некоторые авторы полагают, что современные технологии приближают мир к биопанку.

Известные произведения жанра

Книги 
 «Остров доктора Моро» Герберта Уэллса
 «Рибофанк» Пола Ди Филиппо
 «The Movement of Mountains и The Brains of Rats» Майкла Блюмлайна
 «Clade» и «Crache» Марка Будза
 «White Devils» Пола Дж. Макоули
 «Lilith's Brood» Октавии Батлер
 «Заводная» Паоло Бачигалупи
 «Музыка, звучащая в крови» / «Blood Music» (1985) Грега Бира
 «Схизматрица» (1985) Брюса Стерлинга
 «Дети Времени» (2015) Адриана Чайковски

Компьютерные игры 

 BioShock
 BioShock 2
 Athanasy
 Prototype
 Prototype2
 Resident Evil
 Scorn
 Athanasy

Художественные фильмы 

 «Гаттака» (1997)
 «Остров» (2005)

Телесериалы 

 Тёмный ангел (2000)

Комиксы/манга 

 Doktor Sleepless
 Fluorescent Black

Художники и скульпторы, использующие в творчестве тему биомодификации 
 Патриция Пиццинини
 Ганс Руди Гигер

См. также 
 Суперсолдат
 Нанопанк
 Улучшение человека
 Постчеловек
 Производные киберпанка

Примечания

Литература

Ссылки 

 The Biopunk Directory, справочник по биоинформационным ресурсам
 Biopunk.org, общество био-хакеров
 Hackteria.org, общество био-художников

Биопанк
Трансгуманизм
Биологическая кибернетика